Такмичење у пливању у дисциплини 400 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 21. јула (квалификације у јутарњем, а финале у вечерњем делу програма) као једна од дисциплина Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 47 такмичара из 42 земље. Титулу светског првака из 2017. са успехом је одбранио кинески пливач Суен Јанг који је финалну трку испливао у времену од 3:42,44 секунди. Сребрну медаљу освојио је члан репрезентације Аустралије Мак Хортон, док је бронзана медаља припала италијанском пливачу Габријелу Детију.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 400 метара слободним стилом за мушкарце било је пријављено 47 такмичара из 42 земље, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 21. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:16 по локалном времену, пливало се у 5 квалификационих група, а пласман у финале остварило је 8 такмичара са најбољим резултатима.

Финале 
Финална трка је пливана 21. јула са почетком од 20:02 по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

слободно